Да́єр або Да́йер ( — «фарбувальник») — англомовне прізвище і топонім.

Відомі носії прізвища 

 Вільям Тернер Тізелтон-Дайер (; 1843—1928) — британський ботанік, директор Королівських ботанічних садів в К'ю.
 Гек Даєр (; 1910-1990) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1932).
 Денні Даєр (; 1977) — британський актор.
 Ерік Даєр (; 1994) — англійський футболіст, захисник.
 Кірон Даєр (; 1978) — колишній англійський футболіст.
 Мері Даєр (; бл. 1611—1660) — релігійна мучениця.
 Натан Даєр (; 1987) — англійський футболіст, нападник.
 Томас Даєр (; 1805—1862) — американський політик, мер Чикаго (1856—1857) від Демократичної партії.

Топонім 

 Дайер () — місто розташоване в окрузі Кроуфорд штату Арканзас (США).
 Даєр () — округ у штаті Теннессі (США).